Seznam korpusov z zaporedno številko 29.

Seznam 
 Pehotni
 29. strelski korpus (ZSSR)
 29. korpus (Wehrmacht)
 29. korpus (Ruski imperij)
 29. gardni strelski korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 29. mehanizirani korpus (ZSSR)
 29. tankovski korpus (ZSSR)

Glej tudi